Dzsedi, óegyiptomi varázsló Hufu idejében (Westcar-papirusz)
 Dzsedi, óegyiptomi herceg a IV. dinasztia idején, Rahotep és Nofret fia
 Ozirisz óegyiptomi isten hátgerince, illetve az isten egyik mellékjelzője olyan óegyiptomi szövegekben, mint a Halottak Könyve. Lásd még dzsed-oszlop.
 Dzsedi-projekt, az egyiptomi régészeti feltárások céljára létrehozott, kamerával felszerelt robot („Djedi”) alkalmazása
 Dzsedi (Djedi), folyó Algériában
 A jedik magyaros átírású neve